В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Oklahoma City 1972, facente parte del Virginia Slims Circuit 1972, ha avuto come vincitrici Розмарі Казалс і Біллі Джин Кінг виграли титул, у фіналі перемігши пару Джуді Тегарт-Далтон і Франсуаза Дюрр 6-7, 7-6, 6-2.

Сіяні пари 

 Розмарі Казалс /  Біллі Джин Кінг (чемпіонки)

 Джуді Тегарт-Далтон /  Франсуаза Дюрр (фінал)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Oklahoma City